Тотиба́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 
 Тотибадзе, Константин Георгиевич (род. 1969) — российский художник.
 
 Тотибадзе, Антон Константинович (род. 1993) — российский художник.